Sant'Apollo – personaggio del Nuovo Testamento
Sant'Apollo – mistico ed eremita del IV secolo